Квасниця — українське прізвище.

Відомі носії:
 Квасниця-Амбіцька Лілея Миронівна — українська художниця, працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва, виготовляє гобелени.
 Квасниця Мар'ян Олегович — український плавець, Майстер спорту України міжнародного класу.
 Квасниця Олег Михайлович — гравець національної збірної України з регбі-7, регбі-15, крайній тричетвертний.
 Квасниця Юліан Григорович — художник, скульптор, член Спілки дизайнерів України, член Національної спілки художників України.

Примітки 

Українські прізвища